Banjarwangi (Banjarwangi)
 Banjarwangi (Pulosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing